Кипр принимал участие в 11 летних и в 12 зимних Олимпийских играх, начиная с 1980 года. Единственную олимпийскую награду Кипра — серебряную медаль — завоевал яхтсмен Павлос Контидис, ставший вторым в классе «Лазер» на Олимпиаде 2012 года.

Медалисты

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

См. также 
 Список знаменосцев Кипра на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика  на sports-reference.com
 Кипр на сайте Международного олимпийского комитета
 Олимпийский комитет Кипра